Peleta kan syfta på:

Geografi

Grekland 

 Peletá, ort, Peloponnesos, Arkadien,

Kenya 

 Peleta (vattendrag), 
 Peleta (klippa), Laikipia, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Kenyaförgreningar